Czarkowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Czarkowo, un village du powiat de Gostyń ;
 Czarkowo, un village du powiat de Kościan.